Greig puede aludir o hacer referencia a los siguientes artículos de Wikipedia:

Personas con apellido Greig 
 Edvard Grieg (1843-1907), también conocido como Edvard Hagerup Grieg, compositor y pianista noruego, considerado uno de los principales representantes del romanticismo musical.
 Tamsin Greig (1966-), también conocida como Tamsin Margaret M. Greig y como Tamsin Margaret Mary Greig, actriz inglesa de teatro, cine y televisión.
 Tony Greig (1946-2012), también conocido como Anthony William "Tony" Greig, capitán crítico de críquet de Inglaterra, que se volvió comentarista.

Personas con nombre propio Greig 
 Greig Laidlaw (1985-), también conocido como Greig David Laidlaw, jugador escocés de rugby.